Адольф А́ппиа (1 сентября 1862, Женева — 29 февраля 1928, Ньон) — швейцарский архитектор, театральный художник, теоретик театра, сценического освещения и декора, один из его реформаторов.

Биография 
Более всего известен своей теорией координации недвижимого сценического пространства с движениями актёров, музыкой и освещением. По его мнению, для создания единой мизансцены основополагающее значение имеют три элемента: динамические движения актёров, перпендикулярные пейзажи и использование глубины и горизонтальной динамики пространства сцены.

Аппиа также имел известность как автор многочисленных живописных декораций к постановкам опер Вагнера.

Библиография 
 Bablet Denis, Bablet Marie-Louise. Adophe Appia. 1862-1928. Actor – Space – Light – Pro Helvetia, Zurich and John Calder (Publishers) Ltd, London/Riverrun Press, New York.1982
 Beacham, R.C. Adolphe Appia: Theatre Artists (Directors in Perspective Series), Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

Литература 
 Boлконский C. Aдольф Aппиa – в кн.: C.Boлконский. Xyдожeственныe oтклики. Спб, 1912
 Adolphe Appia. Oeuvres completes.Edition elaboree et commentee par Marie L.Bablet-Hahn. 1–4. Bern, 1983–1991
 Aппиa A. Живoe искycствo. (Публикации статей A.Aппиa. Bступительныe статьи: Oбpaзцовa A. Aдольф Aппиa и XX век,  A.Бобылевa. Teaтpaльная yтопия A.Aппиa). M., 1993
 Бepёзкин B.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. Очерк XII. Адольф Аппиа и Гордон Крэг. М., 2002

Примечания 

Художники Швейцарии